Это — список самых ярких звёзд в созвездии Рысь. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Рысь (созвездие)
Рысь